Princezna Marie Luisa Hannoverská a Cumberlandská (11. října 1879, Gmunden – 31. ledna 1948, Salem, Bádensko-Württembersko) byla nejstarší dítě Ernesta Augusta, korunního prince z Hannoveru, a princezny Thyry Dánské, nejmladší dcery Kristiána IX. Dánského a Luisy Hessensko-Kasselské. Prostřednictvím svého otce byla Marie Luisa pra-pravnučkou Jiřího III. Britského a Šarloty Meklenbursko-Střelické. Byla sestřenicí Mikuláše II. Ruského, Konstantina I. Řeckého, Kristiána X. Dánského, Haakona VII. Norského a královny Maud Norské a Jiřího V. Britského.

Život 
Narodila se 11. října 1879 v Gmundenu jako dcera korunního prince Ernesta Augusta Hannoverského a princezny Thyry Dánské.

Dne 10. července 1900 se v Gmundenu vdala za prince Maxmiliána Bádenského, syna prince Viléma Bádenského a princezny Marie Maximilianovny Leuchtenberské. Spolu měli dvě děti:
 1. Marie Alexandra Bádenská (1. 8. 1902 Salem – 29. 1.1944), pracovala jako humanitární pracovnice, zahynula při náletu na Frankfurt nad Mohanem
 ⚭ 1924 Wolfgang Hesensko-Kasselský (6.11. 1896 Offenbach am Main – 12. 7. 1989 Frankfurt nad Mohanem)
 2. Berthold Bádenský (24. 2. 1906 Karlsruhe – 27. 10. 1963 Spaichingen), hlava rodu Zähringů od roku 1928 až do své smrti
 ⚭ 1931 Teodora Řecká a Dánská (30. 5. 1906 Tatoi – 16. 10. 1969 Büdingen)

Zemřela 31. ledna 1948 v Salemu (Bádensko-Württembersko).

Tituly a oslovení 
 11. října 1879 – 10. července 1900: Její královská Výsost princezna Marie Luisa Hannoverská a Cumberlandská, princezna Veké Británie a Irska, vévodkyně brunšvicko-lüneburská
 10. července 1900 – 8. srpna 1928: Její královská Výsost princezna Maximilián Bádenský
 8. srpna 1928 – 6. listopadu 1929: Její královská Výsost Markraběnka bádenská
 Nárok 8. srpna 1928 – 6. listopadu 1929: Její královská Výsost Velkovévodkyně bádenská
 6. listopadu 1929 – 31. ledna 1948: Její královská Výsost markraběnka vdova bádenská
 Nárok 6. listopadu 1929 – 31. ledna 1948: Její královská Výsost velkovévodkyně vdova bádenská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hannoverská dynastie
Zähringenové
Hannoverské princezny
Bádenské princezny
Britské princezny
Narození v roce 1879
Narození 11. října
Narození v Gmundenu
Úmrtí v roce 1948
Úmrtí 31. ledna
Ženy